Ахлыстино — название населённых пунктов в России:

 Ахлы́стино — село в Благовещенском районе Башкортостана.
 Ахлы́стино — село в Кушнаренковском районе Башкортостана.